Ната́лья Ви́кторовна Раду́лова (род. 10 февраля 1980, Одесса) — российская журналистка и писательница, блогер.
С 1996 года живёт в Москве. С марта 2002 года работает в журнале «Огонёк», обозревательницей отдела «Общество». Являлась колумнисткой онлайн-издания «Взгляд», а также газеты «Коммерсантъ». По образованию — фармацевт.

Лауреат премий «Огонька» 2002, 2005, 2007 годов.

Финалистка конкурса Премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок», 2009 год.

Наиболее известные публикации 
 «Выключить Женю Лукашина».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Страница Н. В. Радуловой на сайте «Коммерсанта» (сайт www.kommersant.ru).

Журналисты России
Персоналии:Одесса:Литература
Журналисты газеты «Взгляд»